Подъе́льск — село в Корткеросском районе Республики Коми (Россия). Административный центр сельского поселения Подъельск.

География 
Расположено в южной части республики в 113 км к северо-востоку от Сыктывкара, возле автодороги  Сыктывкар — Троицко-Печорск, на берегу реки Вычегда.

История 
Основан в 1676 г. Основатели: Селиверстко Лаврентиев, Савинко Савельев, Ивашко Григорьев.

31 января 2009 года в местном доме престарелых произошёл пожар, в результате которого погибло 23 человека. На месте интерната жителями села построена деревянная часовня, которая освящена Правящим архиереем Сыктывкарской и Воркутинской епархии Преосвященнейшим епископом Питиримом 20.09.2014. Денежные пожертвования на строительство часовни поступали со всей России (Сыктывкара, Усинска, Кирова, Перми, Вологды, Череповца, Ярославля, Ростова, Екатеринбурга, Нарьян-Мара, Омска, Иркутска).

Население 

Население — 709 жителей (2006 год).

Инфраструктура 
Администрация поселения.

Транспорт 
Доступна автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Корткеросского района